Ejidense – abitanti di Ejido (Venezuela)
Ejidense – abitanti di El Ejido